Century Manufacturing Company steht für folgende ehemalige US-amerikanische Automobilhersteller:

 Century Manufacturing Company (Michigan)
 Century Manufacturing Company (Missouri)